Papignies (Papegem en néerlandais), une section de la ville Lessines dans Hainaut.
 Papegem (Flandre-Orientale) est un hameau de la commune belge de Lede.